Duttken ist ein deutscher Ortsname:
 Duttken (1938 bis 1945 Petzkau), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Dudki, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Duttken (1938 bis 1945 Sargensee), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Dudki (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen